Philip Richard Sharp (1964. április 5.–) angol nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

Fa-kupa

Nemzetközi partbíráskodás 
Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2009-ben  a FIFA JB 45 éve korhatárának elérésével befejezte. Első nemzetközi mérkőzése Budapesten volt.

Labdarúgó-világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Új-Zélandon rendezték a 8., az 1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB kifejezetten asszisztensi feladatokkal foglalkoztatta.

1999-es U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Koreába és Japánba a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokságra, valamint Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. 2002-ben a partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Graham Poll állandó segítőjeként három csoportmérkőzésen szolgálhatta asszisztensként a labdarúgást. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 8.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság 
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Belgiumba és Hollandiába a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint Portugáliába a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB játékvezetőként foglalkoztatta. 2000-ben asszisztensként, emlékezetes szolgálatként a nyitómérkőzésen és az egyik elődöntőben is helyet kapott. 2004-ben Michael Riley játékvezető állandó asszisztense lehetett. Partbírói mérkőzéseinek száma Európa-bajnokságon: 7.

2000-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Görögország  rendezte a XXVIII., a 2004. évi nyári olimpiai játékokat, ahol A FIFA JB asszisztensi szolgálatra rendelte.

2004. évi nyári olimpiai játékok

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1.

UEFA-szuperkupa 
1997-ben az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Játékvezető Bizottsága (JB) kijelölte a döntőt vezető David Elleray egyik partbírójának.

FIFA-klubvilágbajnokság
Japán rendezte a 2005-ös FIFA-klubvilágbajnokságot, ahol a FIFA JB  Graham Poll játékvezető társának jelölte.

2005-ös FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Angol labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek